Cortijillos puede referirse a:

Lugares 
En España
 Cortijillos, localidad del municipio de Alcaucín, en la provincia de Málaga.
 Cortijillos, localidad del municipio de Los Barrios, en la provincia de Cádiz.
 Cortijillos, localidad del municipio de Castril, en la provincia de Granada.
 Los Cortijillos, localidad del municipio de Níjar, en la provincia de Almería.
Los Cortijillos de la Sierra de Baza, localidad del municipio de Baza, Provincia de Granada